Amontons ist der Familienname von:
 Guillaume Amontons (1663–1705), französischer Physiker

Amontons bezeichnet:
 Amontons (Mondkrater), einen Krater des Erdmondes